Соревнования по метанию диска у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1993 года прошли 17 августа.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1993
Метание диска на чемпионатах мира по лёгкой атлетике